

Patronyme 

 Just II de Tournon (-1525), haut-fonctionnaire français ;
 François de Tournon (1489-1562), son frère, cardinal français ;
 Jacques de Tournon (-1553), prélat français ;
 Charles Thomas Maillard de Tournon (1668-1710), cardinal italien ;
 Camille de Tournon-Simiane (1778-1833), haut fonctionnaire et pair de France ;
 Hippolyte Tournon (1830-1912), entrepreneur et commerçant français du café ;
 Raymond Tournon (1870-1919), artiste peintre, illustrateur et affichiste français ;
 Paul Tournon (1881-1964), architecte français ;
 Georges Tournon (1895-1961), fils de Raymond, artiste peintre ;
 Raymond Tournon (1901-1975), artiste peintre, décorateur français ;
 Jean-François Tournon (1905-1986), son frère, escrimeur français ;
 Philippe Tournon (1943-), journaliste français.

Toponyme 

 Tournon, commune française de Savoie ;
 Tournon-d'Agenais, commune française de Lot-et-Garonne ;
 Tournon-Saint-Martin, commune française de l’Indre ;
 Tournon-Saint-Pierre, commune française d’Indre-et-Loire ;
 Tournon-sur-Rhône, commune française de l’Ardèche, berceau de la famille noble de Tournon ;
 Aire urbaine de Tournon-sur-Rhône, aire urbaine française de l'Ardèche et de la Drôme ;
 Arrondissement de Tournon-sur-Rhône, arrondissement français de l'Ardèche
 Canton de Tournon-d'Agenais, canton français de Lot-et-Garonne ;
 Canton de Tournon-Saint-Martin, canton français de l’Indre ;
 Canton de Tournon-sur-Rhône, canton français de l'Ardèche ; 
 Château de Tournon, château médiéval de Savoie ;
 Château de Tournon à Tournon-sur-Rhône, château-musée de l'Ardèche ;
 Gare de Tournon-Saint-Martin, gare ferroviaire française de l'Indre ;
 Rue de Tournon, voie française du  de Paris.

Autres 

 Tournon-saint-pierre, fromage de chèvre français.